est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide phénylacétique, numéro CAS 
 benzoate de méthyle, numéro CAS 
 méthoxybenzaldéhyde
 2-méthoxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-méthoxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 4-méthoxybenzaldéhyde ou anisaldéhyde, numéro CAS